Galloway kan avse:

Galloway (äpple) – en äppelsort med gul, ibland mattröd färg, och bruna prickar

Geografi
Galloway – en region i sydvästra Skottland
Dumfries and Galloway – en av Skottlands kommuner

Personer
Beverly Thomas Galloway
George Galloway
Joseph L. Galloway
Steve Galloway